Centralny Obóz Pracy w Jaworznie
 Centralny Obóz Pracy w Potulicach